Йиржи Шточек (; род. 10 мая 1977, Остров) — чешский шахматист, гроссмейстер (1998).

В составе национальной сборной участник 3-х Олимпиад (2004, 2008 и 2012) и 6-и командных чемпионатов Европы (2003—2005, 2011—2017).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Чехии